Die Ricoh Open 2017 waren ein Rasenplatzturnier der WTA Tour 2017 in ’s-Hertogenbosch. Das Turnier der Kategorie International fand vom 12. bis 18. Juni 2017 traditionell in der Ortschaft Rosmalen statt.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Ricoh Open 2017 fand vom 10. bis 11. Juni 2017 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Website (englisch)

Einzelnachweise 

WTA Tour 2017
Tennisturnier in ’s-Hertogenbosch